Servobremse steht in der Fahrzeugtechnik für:

 Bremskraftverstärker
 eine spezielle Trommelbremse, bei der eine Bremsbacke die Wirkung der zweiten verstärkt, siehe Trommelbremse #Servo-Bremse